

Toponymie 
 Vierset-Barse, section de la commune belge de Modave
 Château de Vierset situé sur cette même section

Patronymie 

 Jean-Dieudonné Vierset (1705-1790), horloger belge
 Émile Vierset-Godin (1824-1891), architecte belge